QKL steht für:

 Aéromaritime, ehemalige französische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Köln Hauptbahnhof, IATA-Code – Das Kürzel wird auf Bordkarten angegeben und bedeutet, dass man mit dem Zug vom Bahnhof Köln in der Regel den Flughafen Frankfurt ansteuert.
 Quantenkaskadenlaser, ein Halbleiterlaser für Wellenlängen im mittleren und fernen Infrarot

 
QKG